Князь Иван Васильевич Соломерецкий (? — 1578) — крупный государственный деятель Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, староста Пинский (?-1552), наместник Глуский и Дубошенский (1554—1555), Глуский и Дубошенский (1555—1556), староста Мстиславский и Радомский (с 1558 года), каштелян Мстиславский (с 1566 года). Основатель младшей линии рода Соломерецких.

Биография 
Происходил из белорусского магнатского рода Соломерецких герба Равич. Младший сын князя Василия Ивановича Соломерецкого (1490—1560), наместника Могилевского, и Анны Ивановны Владыки (ум. 1560). О дате рождения ничего неизвестно.

Благодаря родительскому влиянию начал государственную карьеру. В 1541 году назначается державцем (наместником) айнского волости (современное местечко Гайна). Через несколько лет назначается пинским старостой. В 1544 году мать подарила Ивану свое имение Старый Семкав. В 1552 году Иван Соломерецкий уступает должности державца айнского в пользу старшего брата Богдана. Должность старосты Пинского передал Ходкевичу. Вскоре вместе с братом Богданом достигли соглашения с другим братом Юрием об отказе последнего от материнского наследия. За это ему было пожаловано имение Гаголицы.

В 1554 году Иван Соломерецкий назначается наместником Глуским и Дубошенским. Последнее было заменено на быховское наместничество. В 1556 году король Сигизмунд Август отнял у него глуское наместничество. В 1558 году становится старостой Мстиславским и Радомским. На этих должностях способствовал православной церкви, возведению храмов.

В 1566 году князь Иван Васильевич Соломерецкий назначается первым каштеляном Мстиславским. В 1567 году получает чин королевского ротмистра. Зимой 1568/1569 года держал отряд в 200 всадников, получая на них «плату» из казны Речи Посполитой. В 1569 году после некоторого колебания поддержал Люблинскую унию, в результате которой была образована Речь Посполитая.

Скончался в 1578 году в Мстиславле.

Семья 
1-я жена — Богдана (? — 1550), дочь Павла Ивановича Сапеги (ок. 1490—1579), маршалка господарского. Брак бездетный.

2-я жена — Анна, дочь Яна Юрьевича Глебовича (ок. 1480—1549), канцлера Великого княжества Литовского и воеводы виленского.

Дети от второго брака:

 Богдан Соломерецкий (? — 1602), староста Кричевский
 Барбара Соломерецкая, 1-й муж — Филипп Лимант; 2-й муж — Константин Юрьевич Ходкевич (ум. 1571); 3-й муж — Станислав Станиславович Довойна (ум. 1573), воевода полоцкий.
 Марина

Источники 
 Сліж, Н. Род Саламярэцкіх на Магілёўшчыне ў XVI — першай палове XVII ст. / Н. Сліж // Мінулая і сучасная гісторыя Магілёва. — Магілёў, 2001. — С. 56—63.
 Archiwum ksiżt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie / Wyd. B. Gorczak i Z. Luba�Radzimiński. — T. 7. — Lwów, 1910. — S. 112—113
 складзе Вялікага княства Літоўскага. Пад уладай Гедымінавічаў (XIV — пачатак XVI ст.).

Ссылки 
 Князья Соломерецкие
 Князья Соломерские (Соломерецкие)

Иван Васильевич
Старосты пинские
Старосты мстиславские
Каштеляны мстиславские